Velika nagrada Monaka 1988 je bila tretja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1988. Odvijala se je 15. maja 1988 na dirkališču Circuit de Monaco v Monte Carlu. Zmagal je Alain Prost, drugo mesto je osvojil Gerhard Berger, tretje pa Michele Alboreto. Ayrton Senna pa je osvojil tako najboljši štartni položaj, kot tudi najhitrejši krog, toda po vodstvu je v zadnjem delu dirke zaradi lastne napake odstopil.

Poročilo

Kvalifikacije 
McLarnova dirkača sta prevladovala na obeh kvalifikacijskih treningih. Ayrton Senna je osvojil najboljši štartni položaj s prednjostjo 1,4 sekunde pred Alainom Prostom in kar 2,7 sekunde pred tretjeuvrščenim Gerhardom Bergerjem s Ferrarijem.

Dirka 
Senna je izkoristil najboljši štartni položaj in se na štartu prebil v vodstvo, Berger pa je prehitel Prosta, ker je Francoz napačno prestavil. V prvem ovinku St.Devote je bilo več incidentov, Alex Caffi z Dallaro je trčil v ogrado in odstopil, Philippe Streiff je tam parkiral svoj dirkalnik AGS po odličnem dvanajstem štartnem mestu zaradi okvare pedala za plin, Nelson Piquet pa je po trčenju z Eddiejem Cheeverjem odstopil. Vrstni red Senna - Berger - Prost - Mansell - Alboreto - Nannini je ostal nespremenjen do triintridesetega kroga, ko je Alboreto ob drznem poskusu prehitevanja zadel Mansella, ki je moral odstopiti. V petdesetem krogu je v ovinku Mirabeau Philippe Alliot v dirkalniku Larrousse močno trčil z Riccardom Patresejem v Williamsu, Alliot je odstopil, Patrese pa je lahko nadaljeval. V štiriinpetdesetem krogu je Prostu uspelo prehiteti Bergerja in se prebiti na drugo mesto. Šef McLarna Ron Dennis je Senni zagotovil, da ga Prost ne bo napadel, zato je lahko nekoliko upočasnil. Toda v sedeminšestdesetem krogu je vodilni Senna v ovinku Portier trčil v ogrado in odstopil, kar je pomenilo, da je vodstvo prevzel Prost, ki mu je uspelo zmagati na tej dirki še četrtič v petih letih. Ferrarija, Berger in Michele Alboreto sta osvojila drugo oziroma tretje mesto, Derek Warwick z Arrowsom je bil četrti, Jonathan Palmer s Tyrrellom peti, Patrese z Williamsom pa šesti. Uvrščenih je bilo deset dirkačev, le prvi trije v istem krogu.

Dirka 

|-
! 1
| 11
|  Alain Prost
| McLaren-Honda
| 78
| 1:57:17,077
| 2
| 9
|-
! 2
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 78
| + 20,453 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 27
|  Michele Alboreto
| Ferrari
| 78
| + 41,229 s
| 4
| 4
|-
! 4
| 17
|  Derek Warwick
| Arrows-Megatron
| 77
| +1 krog
| 7
| 3
|-
! 5
| 3
|  Jonathan Palmer
| Tyrrell-Ford
| 77
| +1 krog
| 10
| 2
|-
! 6
| 6
|  Riccardo Patrese
| Williams-Judd
| 77
| +1 krog
| 8
| 1
|-
! 7
| 29
|  Yannick Dalmas
| Larrousse-Ford
| 77
| +1 krog
| 21
|  
|-
! 8
| 20
|  Thierry Boutsen
| Benetton-Ford
| 76
| +2 kroga
| 16
|  
|-
! 9
| 21
|  Nicola Larini
| Osella
| 75
| +3 krogi
| 25
|  
|-
! 10
| 16
|  Ivan Capelli
| March-Judd
| 72
| +6 krogov
| 22
|  
|-
! Ods
| 12
|  Ayrton Senna
| McLaren-Honda
| 66
| Zavrten
| 1
|  
|-
! Ods
| 30
|  Philippe Alliot
| Larrousse-Ford
| 50
| Trčenje
| 13
|  
|-
! Ods
| 15
|  Maurício Gugelmin
| March-Judd
| 45
| Dovod goriva
| 14
|  
|-
! Ods
| 9
|  Piercarlo Ghinzani
| Zakspeed
| 43
| Menjalnik
| 23
|  
|-
! Ods
| 19
|  Alessandro Nannini
| Benetton-Ford
| 38
| Menjalnik
| 6
|  
|-
! Ods
| 24
|  Luis Perez-Sala
| Minardi-Ford
| 36
| Pog. gred
| 15
|  
|-
! Ods
| 5
|  Nigel Mansell
| Williams-Judd
| 32
| Trčenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 22
|  Andrea de Cesaris
| Rial-Ford
| 28
| Motor
| 19
|  
|-
! Ods
| 25
|  René Arnoux
| Ligier-Judd
| 17
| Motor
| 20
|  
|-
! Ods
| 32
|  Oscar Larrauri
| Euro Brun-Ford
| 14
| Zavore
| 18
|  
|-
! Ods
| 18
|  Eddie Cheever
| Arrows-Megatron
| 8
| Motor
| 9
|  
|-
! Ods
| 26
|  Stefan Johansson
| Ligier-Judd
| 6
| Motor
| 26
|  
|-
! Ods
| 31
|  Gabriele Tarquini
| Coloni-Ford
| 5
| Vzmetenje
| 24
|  
|-
! Ods
| 1
|  Nelson Piquet
| Lotus-Honda
| 1
| Trčenje
| 11
|  
|-
! Ods
| 36
|  Alex Caffi
| Dallara-Ford
| 0
| Zavrten
| 17
|  
|-
! Ods
| 14
|  Philippe Streiff
| AGS-Ford
| 0
| Pedal za plin
| 12
|  
|-
! DNQ
| 2
|  Satoru Nakadžima
| Lotus-Honda
|  
|
|
|  
|-
! DNQ
| 10
|  Bernd Schneider
| Zakspeed
|  
|
|
|  
|-
! DNQ
| 23
|  Adrián Campos
| Minardi-Ford
|  
|
|
|  
|-
! DNQ
| 4
|  Julian Bailey
| Tyrrell-Ford
|
|
|
|
|-
! EX
| 33
|  Stefano Modena
| Euro Brun-Ford
|  
| Izključen
|
|  
|}

Formula 1 sezona 1988
1988